

Населені пункти та їхні частини
 Мехово — село в гміні Пуцьк Пуцького повіту Поморського воєводства
 Мехово — село в гміні Пижице Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Мехово — село в гміні Ґольчево Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Мехово — село в гміні Римань Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства
 Мехово — частина села Вежениця в гміні Сважендз Познанського повіту Великопольського воєводства
 Мехово — осада в гміні Ліпуш Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Мехово — осада в гміні Плоти Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки